Ивон Сансон (; ; ) е гръцка и италианска филмова актриса.

Биография 
Родена е на 29 август 1925 година в македонския град Солун в семейството на баща французин и майка туркиня. Мести се да живее в Италия. Отличава се с ярка и изразителна красота. Играе в 46 филма между 1946 и 1972 година, предимно режисирани от Рафаело Матарацо и добива изключителна популярност. Ранните филми, в които играе Сансон са предимно сълзливи драми, ситуирани в пролетарская бит и акцентиращи върху нещастните женски фигури и изпълнени с драматични обрати. Тази формула се ползва с голям търговски успех и е употребявана от Матарацо до 1958 година. През 60-те години популярността на Сансон спада. Сред последните ѝ роли е свекървата на главния герой в „Конформистът“ (1970) на Бернардо Бертолучи.

Умира на 23 юли 2003 година в Болоня.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Гръцки актьори
Италиански актьори и актриси
Родени в Солун
Починали в Болоня